Jänisjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jänisjärvi (sjö i Lappland), 
 Jänisjärvi (sjö i Egentliga Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar